

Localidades
Smithers (Virgínia Ocidental)

Outros
Waylon Smithers

Desambiguação